Bozzetto – (nelle arti visive) modello non rifinito di un'opera
Bozzetto – breve componimento in prosa di carattere narrativo, che descrive con piglio realistico e vivezza impressionistica una situazione, un luogo, un carattere, legati spesso alla quotidianità provinciale o rurale.

Persone 
Bruno Bozzetto (1938) – disegnatore, regista e produttore cinematografico
Davide Bozzetto (1989) – cestista italiano
Jacopo Bozzetto (1521-1583) – architetto italiano
Mathieu Bozzetto (1973) – snowboarder francese
Paolo Bozzetto (1947) – pilota automobilistico

Altro 
Borgo Bozzetto – città fittizia del mondo dei Pokémon
Bozzetto – gruppo chimico italiano

Pagine correlate 
 Bozza